Раздел — многозначное слово.
 Раздел — действие по глаголу разделять.
 Раздел — делящая что-либо на части.
 Раздел — рубрикационная часть произведения или издания. В произведении раздел объединяет несколько глав. Несколько разделов, в свою очередь, могут образовать часть или книгу. В издании в раздел могут быть объединены несколько произведений.
 Раздел в геологии — единица Общей стратиграфической шкалы.

Топоним 
Сёла в Болгарии:
 Раздел — в Силистренской области.
 Раздел — в Ямболской области.

См. также 
 Раздел Африки
 Раздел Британской Индии
 
 Раздел диска